Ву́лиця Оле́га О́льжича (також Ву́лиця О́льжича) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Ольжича — вулиця в місті Житомир.
  Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Ольжича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Новий Буг
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Олега Ольжича (Кандиби) — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Олега Ольжича — вулиця в місті Чернівці.

Див. також 
 Провулок Олега Ольжича (Кременчук)

Вулиці, названі на честь людей